Renée de Rieux (1524-1567), bekend als Guyonne de Rieux, edelvrouw en hugenote
 Renée de Rieux (1550-?), bekend als La Belle Châteauneuf, maîtresse van Hendrik III van Frankrijk